Copiapó (provincie), een provincie van Chili
 Copiapó (Atacama), een gemeente in de Chileense regio Atacama
 Mijnongeval in Copiapó (2010), in de Chileense gemeente